Das Davis-Cup-Finale 2014 (Schweiz: der Davis-Cup-Final) war das 103. Endspiel der Tennisnationalmannschaften für Herren und wurde zwischen Frankreich und der Schweiz ausgetragen. Die Schweiz gewann das Spiel mit 3:1 und errang hierdurch ihren ersten Davis-Cup-Sieg. Gespielt wurde vom 21. bis 23. November 2014 im  Stade Pierre-Mauroy in Villeneuve-d’Ascq.

Es war das erste Mal, dass sich die beiden Mannschaften in einem Endspiel gegenüberstanden. Frankreich gewann den Davis Cup zuvor neun Mal (1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1991, 1996, 2001) und die Schweiz noch nie. Insgesamt standen sich beide Mannschaften zwölf Mal gegenüber, von denen die Schweiz zwei Partien, 1992 mit 3:2 und 2003 ebenfalls mit 3:2, gewann. Das letzte Aufeinandertreffen gab es 2004 in Prilly, das Frankreich mit 3:2 gewann. Bei dieser Partie gewann Roger Federer seine beiden Einzel, die übrigen Spieler der damaligen Schweizer Mannschaft sind nicht mehr aktiv. Bei den Franzosen spielte der diesjährige Kapitän Arnaud Clément.

Mit 27.448 Besuchern wurde am 23. November ein neuer Zuschauerrekord im Tennis erreicht.

Teams

Frankreich 
Teamchef Arnaud Clément berief Jo-Wilfried Tsonga, Gaël Monfils, Richard Gasquet und Julien Benneteau in die Mannschaft.

Schweiz 
Teamchef Severin Lüthi berief folgende Spieler für das Endspiel: Roger Federer, Stan Wawrinka, Marco Chiudinelli und Michael Lammer.

Begegnungen

Spielanalyse

Tsonga – Wawrinka

Monfils – Federer

Weblinks 

 Frankreich – Schweiz auf der Davis Cup Website

Einzelnachweise 

2014 Finale
Tennisveranstaltung 2014
Sportveranstaltung in Villeneuve-d’Ascq